Eagle River – città statunitense nell'Alaska
Eagle River – città statunitense nel Michigan
Eagle River – città statunitense nel Wisconsin